Cartoon Network Studios Europe (также известная, как Great Marlborough Productions, раннее название Cartoon Network Development Studio Europe) — британская анимационная студия, базирующаяся в Лондоне и принадлежащая Cartoon Network Europe, дочерней компании Turner Broadcasting System Europe, являющейся подразделением Turner Broadcasting System, подразделения Time Warner. Она была основана в начале 2007 года в качестве европейского эквивалента Cartoon Network Studios, базирующегося в Бербанке, штат Калифорния.

Фильмография

Телесериалы

Короткие пилотные серии

Дополнительные ссылки
 Finn Arnesen
 Turner Broadcasting commissions first series from its European Development Studio
 New and adventurous design
 Boulder Media Enters ‘The Amazing World of Gumball’

Примечания

Cartoon Network
Cartoon Network Studios
Turner Broadcasting System Europe
Мультипликация Великобритании
Turner Broadcasting System
Компании Великобритании